Харланов — русская фамилия.

 Харланов, Александр Игоревич (род. 1995) — чемпион мира по плаванию в короткой воде (комплексная эстафета 4х100 м)
 
 Харланов, Михаил Иванович (1916-?) — Герой Советского Союза.